

Белебенешть () — комуна у повіті Галац.
 Белебенешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Белебенешть.

Белебенешть () — село у Кріуленському районі.